Грантс — фамилия и топоним.

 Грантс — город на юго-западе США, административный центр округа Цибола штата Нью-Мексико. 
 Грантс, Янис Ильмарович (род. 1968) — российский поэт.

См. также 
 Грант (значения)
 Гранта (значения)